Bruchhöfen ist die deutsche Bezeichnungen von Orten in Litauen und Russland:

 Nicht mehr existente Gemeinde (1894 bis 1939), im Kreis Pogegen/Ostpreußen (Memelland), 1938 bis 1945 Ortsteil der Gemeinde Uszpelken, heute im Bezirk Klaipėda/Litauen
 Woskressenskoje (Kaliningrad) in der Oblast Kaliningrad/Russland (1928–1946 Bruchhöfen, Kreis Stallupönen (Ebenrode)/Ostpreußen)

Siehe auch:
 Bruchhof
 Bruchhöfe